NGC 4973 (другие обозначения — IC 847, MCG 9-22-6, ZWG 270.49, ZWG 271.5, NPM1G +53.0149, PGC 45280) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4973
Большая Медведица (созвездие)